Moisés — personagem bíblico líder do Êxodo
 Moisés (cartunista)
 Moisés (Michelangelo)
 Moisés (1995), telefilme com Ben Kingsley e Sônia Braga
 Moses (tradução automática) — sistema de tradução automática de base estatística

História da Armênia 
  — Católico de Todos os Armênios
  — Católico de Todos os Armênios
 Moisés de Corene — historiador armênio

Futebolistas 
 Moisés Lima Magalhães — meia brasileiro, nascido em 1988
 Moisés Roberto Barbosa — lateral brasileiro, nascido em 1995

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história